Hünnekens ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Hünnekens  (* 1953), deutscher Archäologe und Kulturmanager
 Wolfgang Hünnekens (* 1958), deutscher Kulturmanager und Hochschullehrer